Ebensee este un oraș în Oberösterreich, Austria.

Vezi și 
Listă de orașe din Austria

Orașe din Austria
Localități din Austria Superioară